Coppell – centro abitato del Texas
Coppell – comunità nella provincia canadese dell'Ontario